

Населені пункти та їхні частини

 Кшивиця — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Кшивиця — село в гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Кшивиця — частина села Люсіна в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кшивиця — частина села Гута-Коморовська в гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки